Luisenhain ist der Name 
 einer Grünanlage in der  Altstadt von Berlin-Köpenick

 von Orten und geographischen Objekten in Polen:
 Luisenhain im Landkreis Dramburg, heute Brzeźno (?), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Luisenhain im Kreis Posen (Ost), heute Starołęka, ein Ortsteil von Poznań in der Woiwodschaft Großpolen; siehe: Posen#Stadtgliederung
 Luisenhain, der deutsche Name eines Berges in Danzig, Woiwodschaft Pommern; siehe Góra Kościuszki

 Kolonie Luisenhain in Bożków (deutsch: Eckersdorf), Ortsteil von Nowa Ruda (Neurode); Woiwodschaft Niederschlesien; Polen